Sütterlin steht für:
 Sütterlinschrift, eine Ausgangsschrift

Sütterlin ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Sütterlin (1855–1936), deutscher Pädagoge und Sprachforscher 
 Heinz Sütterlin (* 1924), deutscher KGB-Agent 
 Jasha Sütterlin (* 1992), deutscher Radrennfahrer
 Johann Georg Sütterlin (1826–1907), Schweizer Theologe, Pfarrer und Autor
 Leonore Sütterlin (um 1928–1969), deutsche KGB-Agentin

 Sabine Sütterlin-Waack (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Sütterlinstube Hamburg